Ники́шина — женская форма фамилии .

 Известные носительницы 
 Никишина, Виктория Александровна (род. 1984) — российская фехтовальщица-рапиристка, олимпийская чемпионка.
 Никишина, Наталья Петровна (в замужестве Соколова; 1914—1988) — оперная певица (сопрано), солистка Большого театра. См. также